Иван Алексеевич Ермолаев (1899—1994) — русский поэт, последний живой участник кронштадтских событий 1921 года. 

Родился  в крестьянской семье в Рязанской губернии.

В 1918 году, будучи студентом историко-филологического факультета Нижегородского государственного университета, был призван в Волжскую военную флотилию, стал ответственным секретарём официальной газеты флотилии. С января 1921 года служил в Кронштадте, один из соавторов обращения к правительству, разработанного 27 февраля 1921 года. После поражения Кронштадтского восстания эмигрировал в Финляндию. В 1922 году, после объявления амнистии рядовым участникам восстания, вернулся в Россию. Был сослан на Соловецкие острова, где провёл три года. Вернулся в Нижний Новгород, получил образование инженера, работал по полученной специальности. В 1990 году опубликовал воспоминания.

Публикации 
 Ермолаев Иван, Шмерельсон Григорий, Иродионова Вера. Стихи. Н. Новгород: Лит.-худ. кружок студентов НГУ, 1920.
 
 Сборники, включающие стихи И. Ермолаева:
 
 
 Воспоминания:

Ссылки 
 
 
 

Русские поэты Серебряного века
Участники Гражданской войны в России
Русские эмигранты первой волны в Финляндии
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Реабилитированные в России